

Biografia 
Nasce in Argentina da genitori italiani emigrati nel dopoguerra; la famiglia ritorna in Italia quando lui ha sei anni.. Stefano Giuliano diventa presto parte integrante del panorama musicale e jazz campano, influenzando molti musicisti ed il pubblico, grazie anche a collaborazioni fortemente volute con artisti internazionali come Tom Harrell, Peter Erskine, Randy Brecker, Diane Schuur, Bob Mintzer, Dee Dee Bridgewater ed altri. Di rilievo anche l'impegno di Stefano nel creare l'Orchestra Jazz dell'Università di Salerno, e la Salerno Jazz Orchestra, che da tempo danno opportunità a musicisti campani, giovani e meno giovani, di accompagnare solisti di fama mondiale, oltre a partecipare ad importanti manifestazioni jazzistiche, come Umbria Jazz e molte altre. Stefano vive a Cava dei Tirreni con la moglie Giusi, ed i figli Lorenzo e Violamaria.

Formazione 
Poli-strumentista, ha approfondito lo studio del basso elettrico, della chitarra e, infine, del sassofono. Parte da una formazione classica diplomandosi in sassofono presso il Conservatorio di Salerno (1987), specializzandosi poi in musica jazz presso il Conservatorio di Cosenza (1998). Fa le sue prime esperienze jazzistiche in diverse formazioni campane, collaborando con James Senese e fondando il Campania Jazz Quartet. Completa la sua preparazione specializzandosi con famosi jazzisti italiani, e partecipando ai corsi estivi di Umbria Jazz. Nel 1986 è vincitore di una borsa di studio alla Berkeley School of Boston. Fondamentale nel suo percorso creativo e musicale l'influenza di Toots Thielemans.

Esordi come direttore d'orchestra e carriera 
Nel 1988 fonda l'Orchestra ASMUS. Dal 1997 dirige l'"Orchestra jazz dell'Università di Salerno", con la quale ha partecipato ad importanti festival: Umbria Jazz 2002, 2003 e 2013, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Jazz Festival di Le Mans, Valbonne jazz, Alma Jazz Bologna, Viggiano Festival, Baronissi Jazz, Jazz On The Coast, Terni Jazz, Concerti di Villa Guariglia, Fiesta Roma, Auditorium Roma, International Jazz Festival di Salerno ed altri.

Insegnamento e direzione artistica 
Dal 1998 tiene un corso di "Tecnica dell'Improvvisazione Jazzistica" presso l'Università di Salerno. Dal 2001 al 2003 coordina, in qualità di Direttore Artistico, il Premio Positano Jazz, con la collaborazione di Renzo Arbore e Carlo Pagnotta. Organizzatore e direttore artistico di "Baronissi Jazz", Concerti di Villa Guariglia ed altri.  Dal 2014 è direttore artistico del festival "Jazz In Luce" di Salerno. Nel novembre 2019 riceve l'incarico di direttore artistico del Modo di Salerno. Il 10 giugno del 2021 viene nominato consigliere di indirizzo della Fondazione Ravello Festival.

Collaborazioni con artisti stranieri 
Dal 2007 è presidente, e direttore, della "Salerno Jazz Orchestra", con la quale dirige Tom Harrell, Peter Erskine, Randy Brecker, New York Voices, Diane Schuur, Bob Mintzer, Anthony Strong, Dee Dee Bridgewater, ed altri.

Collaborazioni con artisti Italiani 
Stefano ha collaborato con molti musicisti italiani, tra questi ricordiamo Maurizio Giammarco, Franco e Dino Piana, Roberta Gambarini, Chiara Civello, Serena Brancale, Giovanni Tommaso, Roberto Gatto, Bruno Carlucci, Mario Raja, Riccardo Fassi, Pietro Condorelli, Alfonso Deidda, Antonio Onorato, Tino Tracanna, Michele Di Martino, Luca Manutza, Antonio Onorato, Sergio Di Natale, Dario Deidda, Giovanni Amato, Alvaro Martinez, Maria Pia De Vito, Fabrizio Bosso ed altri. Dal 2004 collabora con lo scrittore Diego de Silva ed il contrabbassista Aldo Vigorito formando il "Trio Malinconico".

Discografia 

 1999 - Take the U Train (Prodotto dall'Università di Salerno)
 2001 - Next Station (Prodotto dall'Università di Salerno)
 2009 - Laura non vuole essere toccata (Picanto Records)
 2012 - Today (Auto-prodotto)
 2014 - Quiet Now (Auto-prodotto)
 2017 - Week end in Ravello (Auto-prodotto)

Sito ufficiale 
https://www.stefanogiulianojazz.com

Note